Jako trať 232 jsou v jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto tratě:
 úsek Praha – Lysá nad Labem tratě Praha – Lysá nad Labem – Kolín
 Železniční trať Lysá nad Labem – Milovice 

232